Onomàstica
 Montserrat Casals i Couturier (Sabadell, 1952 - Barcelona, 2015), periodista i historiadora de la literatura catalana.
 Montserrat Casals i Baqué, pseudònim d'Elena Jordi (Cercs, 1882 - Barcelona, 1945), actriu i empresària teatral de vodevil catalana.